Лу́ций Кальпу́рний Пизо́н Фру́ги () — имя нескольких древних римлян:
 Луций Кальпурний Пизон Фруги — консул 133 года до н. э.;
 Луций Кальпурний Пизон Фруги — претор ок. 112 года до н. э., сын предыдущего;
 Луций Кальпурний Пизон Фруги — претор 74 года до н. э., сын предыдущего;
 Луций Кальпурний Пизон Фруги — узурпатор (ок. 261 года).